Соревнования солисток в технической программе на чемпионате мира 2011 состоялись в воскресенье 17 июля 2011 года. Квалификационный раунд, в котором участвовали 33 спортсменки, состоялся в 9.15 по местному времени. По его результатам 12 синхронисток прошли в финал, который начался в 17 часов 15 минут по местному времени.

Призёры

Результаты 

Зелёным цветом выделены финалистки

Ссылки 
 Протокол квалификационного раунда сольной технической программы
 Протокол финала сольной технической программы

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011